Sumo – forma di lotta e sport nazionale del Giappone.
 Sumo – singolo di Denzel Curry del 2018
 Sumo – album dei Management del 2019
 Sumo – singolo dei Management del 2019